Землетрясение магнитудой 4,5 произошло 14 февраля 2010 года в 21:35:47 (UTC) в 31 км к востоку от , в мексиканском штате Южная Калифорния. Гипоцентр землетрясения находился на глубине 5,6 километров. 

Землетрясение ощущалось в населённых пунктах: Энсенада, Текате, Тихуана, Росарито, , , Эль-Кахон, , , , , , Чула-Виста, Коронадо, , Эскондидо, , Ла-Холья, Ла-Меса, , , Ошенсайд, , Сан-Диего, Сан-Маркос, , , Виста. Землетрясение ощущалось во многих населённых пунктах округа Сан-Диего, в том числе в Эль-Сентро и Лос-Анджелесе.

Тектонические условия региона 
Мексика расположена в регионе с высокой сейсмической активностью, где взаимодействуют тектонические плиты: Тихоокеанская, Ривера, Кокос, Северо-Американская и плита Карибского бассейна. Большая часть сейсмичности сосредоточена вдоль границ субдукции плит Кокос—Северная Америка и Ривера—Северная Америка и вдоль границы трансформации между Тихоокеанской и Северо-Американской плитами. Однако в Мексике существуют и континентальные геологические разломы, с которыми связаны землетрясения большой силы (М6—М7). Так, , 3 мая 1887 года, привело к образованию разлома длиной более 80 км со средним смещением 3 м, а землетрясение в Акамбае 19 ноября 1912 года, привело к появлению системы разломов Акамбай—Тиксмадехе и разлома Пастора в центральной Мексике.

Землетрясение 14 февраля 2010 года произошло в зоне правостороннего сдвигового разлома Вальеситос—Сан-Мигель.

Последствия 
В результате землетрясения сообщений о жертвах и разрушениях не поступало

Примечания 

Землетрясения в Мексике
Примо Тапия
Февраль 2010 года
Стихийные бедствия в Мексике 2010 года